Sagi ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Sagi (1929–1993), ungarischer Psychologe
 Ana María Martínez Sagi (1907–2000), spanische Dichterin, Journalistin, Feministin und Sportlerin
 Emilio Sagi (geb. 1948), spanischer Opernregisseur
 Luis Sagi-Velo (1914–2013), spanischer Opernsänger (Bariton)
 Uri Sagi, General der Israelischen Streitkräfte (IDF)

Siehe auch:
 Sagy